La Romana est une commune d’Espagne, dans la province d'Alicante, en Communauté valencienne.
 La Romana est une ville de République dominicaine.
 La province de La Romana est une province de République dominicaine.
 La Romana est un général espagnol pendant la Guerre d'indépendance espagnole sous le Premier Empire,  de La Romana.

Titre d'œuvres 
 La romana, le titre original de La Belle Romaine, un film italien de Luigi Zampa sorti en 1954.
  est une chanson de Bad Bunny avec El Alfa sortie en 2018.